heliotrop – minerał, odmiana chalcedonu
 heliotrop – instrument pomiarowy
 heliotrop – rodzaj roślin z rodziny ogórecznikowatych
 heliotrop – obracający się budynek, podążający za Słońcem